Mesa del Parlament Europeu 
 Mesa (geomorfologia), superfície aplanada
 Tecnologia
 Mesa 3D o Mesa, biblioteca gràfica de codi obert, desenvolupada inicialment per Brian Paul a l'agost de 1993
 Mesa (llenguatge de programació), llenguatge de programació orientat a objectes desenvolupat per un grup d'investigadors de Xerox PARC a finals de la dècada de 1970
 Toponímia:
 Mesa (Arizona), EUA
 Mesa (Califòrnia), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Califòrnia
 Mesa (Castella), senyoria de Castella
 Mesa (Llenguadoc), municipi francès al departament de l'Erau i (regió de Llenguadoc-Rosselló)
 Mesa (Washington), població dels Estats Units a l'estat de Washington
 Riu Mesa, afluent del Jalón
 Mesa Verde, concentració de població designada pel cens del Comtat de Riverside a l'estat de Califòrnia (Estats Units d'Amèrica)
 Parc Nacional de Mesa Verde, a Colorado, EUA, antic assentament dels anasazi